Wózek zjazdowy – wiertnicze urządzenie służące do szybkiego opuszczenia górnego pomostu (mostka wieżowego) wieży wiertniczej po linie bezpieczeństwa w przypadku nagłego zagrożenia (na przykład erupcją).

Wiertnictwo